Лечугилья:
 Лечугилья — пещера в США на территории национального парка «Карлсбадские пещеры».
 Лечугилья — пустыня в Северной Америке, являющаяся частью пустыни Сонора.
  — монокарпическое суккулентное травянистое растение, вид рода Агава.